Taz peut se référer à :
 Taz (Looney Tunes) le Diable de Tasmanie, un personnage des  créé par Robert McKimson.
 Taz (fleuve), un cours d'eau de Russie.
 Taz (langue), une langue de Sibérie, langue du peuple des Taz.
 Taz (peuple), un peuple de Sibérie.
 Taz (artiste), un compositeur de .
 die Tageszeitung, connu sous le nom de , un journal allemand.
 Taz (Montréal), un centre sportif intérieur de Montréal (Québec) consacré à la pratique du skateboard, du BMX, et du patin à roues alignées.
 Peter Senerchia, catcheur retraité, au nom de ring Taz.
 L’ecstasy, en argot.

TAZ, sigle composé des trois lettres T, A et Z, peut se référer à :
 Temporary Autonomous Zone (Zone autonome temporaire).
 Dashhowuz (Tashauz), au Turkménistan, selon la liste des codes  des aéroports.
 TAZ (protéine), protéine impliquée dans la prolifération cellulaire à la suite d'un étirement du tissu vivant.